Норикский язык — исчезнувший язык, предположительно относившийся к континентальным кельтским языкам. Засвидетельствован по состоянию на начало XXI в. только двумя фрагментарными надписями из римской провинции Норик (одна найдена в г. Графенштайн в австрийской земле Каринтия, а вторая — в словенском городе Птуй), не позволяющими сделать однозначных выводов о природе языка. Судя по историческим свидетельствам о населении региона, язык должен был быть близок галльскому. Время исчезновения языка неизвестно.

Птуйская надпись 

Надпись из-под словенского города Птуй, обнаруженная в 1894 году, записана справа налево одним из северноэтрусских алфавитов и читается следующим образом:

что интерпретируется как два личных имени: Artebudz [сын] Brogduos. Имя Artebudz, вероятно, означает «пенис медведя», а имя Brogduos, возможно, содержит элемент brog-, mrog- «страна». Согласно альтернативной интерпретации, надпись гласит Artebudz [сделал это для] Brogdos, то есть второе имя стоит в дательном, а не родительном падеже.

Надпись из Графенштайна 

Графенштайнская надпись на обломке керамики, относящаяся ко II веку н. э., обнаруженная в гравиевом карьере в 1977 г., является фрагментарной. Сохранившийся фрагмент читается следующим образом:

Здесь Moge, возможно, является личным именем или его сокращением, P· II- lav — латинским сокращением, обозначающим вес, ne sadiíes — глагольной формой, вероятно, означающей «ты не установишь», ollo so вероятно «это количество», и Lugnu — ещё одно личное имя. Таким образом, текст может передавать некоторую коммерческую операцию.

Предлагались альтернативные чтения надписи, в том числе:

или:

Примечания 

Континентальные кельтские языки